Rima
Ou ainda:
Rima (álbum) - de Samuel Jerónimo
Rima - personagem do livro Green Mansions de William Henry Hudson
RIMA - relatório do Estudo de Impacto Ambiental
Rimas - primeira compilação das poesias líricas de Luís de Camões, publicada em 1595
Rima San Giuseppe, comuna italiana do Piemonte
Rio Madeira Aerotáxi, empresa de táxi aéreo também conhecida como RIMA

Desambiguação
Desambiguações de topônimos